East Brooklyn (Illinois)
East Brooklyn (Connecticut)

Desambiguações de topônimos